Квемо-Цкаро или Джмашта (, ) — село . К юго-востоку расположено село Цабал (Цебельда).

Население 
В 1959 году в селе Квемо-Цкаро жил 161 человек, в основном армяне (в Цебельдинском сельсовете в целом — 2225 человек, в основном армяне, а также грузины). В 1989 году в селе жило 99 человек, также в основном армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета